Sibir bezeichnet:

 Sibirien auf russisch
 das tatarische Khanat Sibir, nach dem die russische Region Sibirien benannt ist
 den ehemaligen Namen der Hauptstadt des Khanats Sibir, heute Qaschliq
 die russischen Eisbrecher
 Sibir (Schiff), Baujahr 1977
 Sibir (Schiff, 2017), Baujahr 2017
 bis 2006 den Namen der russischen Fluggesellschaft S7 Airlines.

Sibir ist Namensbestandteil von:

 FK Sibir Nowosibirsk, Fußballclub aus Nowosibirsk
 HK Sibir Nowosibirsk, Eishockeyclub aus Nowosibirsk
 Sibir Energy, an der Londoner Börse vertretene, russische Firma
 SIBIRGroup AG, Schweizer Absorberkühlschrank- und Haushaltgeräte-Hersteller